

Geografia
Canada
 Eastman – comune situato nella provincia del Québec

Stati Uniti d'America
 Eastman – città della Contea di Dodge, Georgia
 Eastman – città della Contea di Crawford, Wisconsin

Persone 
 Ben Eastman – velocista e mezzofondista statunitense
 Crystal Eastman – avvocatessa, giornalista e attivista statunitense
 George Eastman – attore italiano
 George Eastman – imprenditore statunitense
 Kevin Eastman – fumettista e editore statunitense
 Linda Eastman, meglio nota col nome da sposata Linda McCartney – fotografa, tastierista, cantante, attivista e imprenditrice statunitense
 Marilyn Eastman – attrice statunitense
 Max Eastman – scrittore, critico letterario, poeta, ed un influente attivista politico statunitense
 Rodney Eastman – attore canadese
 Seth e Mary Eastman – pittore e scrittrice statunitensi

Altro
 Eastman –  cratere sulla superficie di Mercurio
 Eastman Kodak Company – azienda fondata da George Eastman
 Eastman's Royal Naval Academy –  antica scuola preparatoria navale privata britannica